Sérigny kan syfta på:
 Sérigny, Orne
 Sérigny, Vienne